То́мин (То́мина) — русская фамилия.

Известные носители 

 Томин, Александр Владимирович (род. 1982) - юрист, правозащитник, город Ростов-на-Дону
 Томин, Владимир Александрович (1930—2009) — руководитель города Орска
 Томин, Евгений Фролович (род. 1950) — украинский политик, глава Полтавской облгосадминистрации в 2000—2003 годах.
 Томин, Михаил Петрович (1883—1967) — русский и советский лихенолог.
 

 Томин, Юрий Геннадьевич (псевдоним, настоящая фамилия Кокош, 1929—1997) — русский советский писатель.

Персонажи 
 Александр Николаевич Томин (майор Томин) — один из главных героев популярного телецикла «Следствие ведут Знатоки».

Томина 
 Томина, Ольга Николаевна (род. 1942) — российский культурный деятель.

См. также 
 Томь (значения)
 Томск (значения)